Krnjin, naselje u općini Tomislavgrad, BiH
 Krnjin (planina), planina u sjevernoj Bosni, BiH
 Donji Krnjin, naselje u općini Leposavić, Kosovo
 Gornji Krnjin, naselje u općini Leposavić, Kosovo